Серия B 1932/1933 () — 4-й сезон второй по значимости лиги Италии по футболу с момента её создания. Сезон стартовал 18 сентября 1932 года и закончился 25 июня 1933 года. В чемпионате приняли участие 18 команд.

Клубы-участники

Турнирная таблица

Результаты матчей

Ссылки 
 Серия B 1932/33 на rsssf.com

1932/1933
Италия
Италия
Спорт в Италии в 1932 году
Спорт в Италии в 1933 году